

Patronyme 
 Léonel Saint-Preux, (1985- ), footballeur haïtien.

Pseudonymes 

 Saint-Preux (1745-182?), acteur français.
 Saint-Preux, héros de La Nouvelle Héloïse, roman de Jean-Jacques Rousseau.
 Saint-Preux, (1948- ), compositeur, pianiste et chef d'orchestre français.
 Clémence Saint-Preux, (1988- ), chanteuse et actrice française, fille du précédent.

Voir aussi 
 
 Neuf Preux